Wyoming County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Wyoming County (New York)
 Wyoming County (Pennsylvania)
 Wyoming County (West Virginia)